Kallasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kallasjön (Reftele socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (5,35 ha)
Kallasjön (Vislanda socken, Småland), sjö i Alvesta kommun och Ljungby kommun,  (13,7 ha)
Kallasjön, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn